Trebgast steht für:
 Trebgast, eine Gemeinde in Oberfranken
 Verwaltungsgemeinschaft Trebgast, eine Verwaltungsgemeinschaft in Oberfranken
 Trebgast (Weißer Main), ein Zufluss des Weißen Mains